Церква святої Параскеви П'ятниці — парафія і храм греко-католицької громади Бережанського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Куряни Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
Збудували храм у 1897 році. Тоді ж утворено парафію. Архітектором церкви був Антін Манастирський.

У структурі Греко-католицької церкви парафія і храм функціонували з 1897 року по 1946 року. Знову належать до УГКЦ із листопада 1989 року.

Візитацію парафії 14 листопада 1994 року здійснив владика Зборівської єпархії Михаїл Колтун.

На парафії діють: спільнота «Матері в молитві» (з 2013), братство «Апостольство молитви» (з 1995), Вівтарна дружина.

У власности парафії є храм і проборство.

Парохи 
 о. Кордуба,
 о. Іван Британський,
 о. Дмитро Онишко,
 о. Роман Климович (з 1989).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Куряни
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1897
засновані в Україні 1897